Свен Селонгер (, до 1936 года Свен Эрикссон ; 19 марта 1907 — 9 ноября 1992) — шведский прыгун с трамплина и двоеборец. Призёр Олимпийских игр в прыжках, чемпион мира по двоеборью.

Карьера 
Спортивную карьеру Свен Эрикссон начал в 1920 годы в качестве игрока в хоккей с мячом. Параллельно с этим занимался прыжками с трамплина, горными лыжами, лыжными гонками и двоеборьем.

В 1928 году впервые принял участие в Олимпийских играх. В Санкт-Морице показал 31-й результат в прыжках с трамплина, в состязании двоеборцев, которые выполняли два прыжка и бежали лыжную гонку на 18 километров, стал шестым.

В 1931 году на чемпионате мира в Оберхофе выиграл бронзу в прыжках с трамплина.

На Олимпийских играх 1932 года в Лейк-Плесиде шведский спортсмен был знаменосцем сборной на открытии Игр. Он стал четвёртым в прыжках с трамплина, в двоеборье был третьим после прыжковой части турнира, но в лыжной гонке показал 12 время, опустившись в итоговой классификации на пятое место, пропустив вперёд четырёх норвежских спортсменов.

В 1933 году на чемпионате мира в австрийском Инсбруке Эрикссон стал обладателем уникального достижения. Он смог выиграть две медали в разных видах спорта. В прыжках с трамплина он завоевал вторую в карьере бронзовую награду, а в лыжное двоеборье стал сильнейшим, завоевав первое золото в истории шведского двоеборья (по состоянию на 2018 год оно же остаётся и единственным).

На Олимпиаде в Гармиш-Партенкирхене швед выступил под новой фамилией Селонгер, которую он взял в честь родной провинции чтобы отличаться от многих других Свенов Эрикссонов. Селонгер вновь был знаменосцем сборной, а в рамках спортивной программы выступал только в прыжках с трамплина. В упорной борьбе с действующим олимпийским чемпионом Биргером Руудом из Норвегии шведский спортсмен лидировал после первого прыжка, но в итоге стал вторым, проиграв всего 1,5 балла.

За свою карьеру Свен Селонгер трижды становился чемпионом Швеции по двоеборью, восемь раз в прыжках с трамплина и один раз в горнолыжном спорте.

В 1939 году он стал первым в истории обладателем Холменколленской медали не из Норвегии. В том же году получил золотую медаль газеты «Svenska Dagbladet».

После завершения карьеры тренировал команду по хоккею с мячом «Викинг», владел магазином по продаже спортивного инвентаря.

Ссылки 
 
  (двоеборье)
  (прыжки с трамплина)

Двоеборцы по алфавиту
Двоеборцы Швеции
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1928 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1932 года
Чемпионы мира по лыжному двоеборью
Прыгуны с трамплина Швеции
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1928 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1932 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1936 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1936 года
Спортсмены нескольких видов спорта
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1932 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1936 года